Spießhof ist der Name folgender Orte:

 Spießhof (Deggenhausertal), Hof im Gemeindeteil Roggenbeuren der Gemeinde Deggenhausertal im Bodenseekreis in Baden-Württemberg
 Spießhof (Steinheim an der Murr), Wüstung im Stadtteil Höpfigheim der Stadt Steinheim an der Murr im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg